Marseilles steht für:
 Marseille, französische Großstadt, in der englischen Schreibweise
 Marseilles-lès-Aubigny, französische Gemeinde im Département Cher
 Marseilles (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marseilles (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
  Marseille (Begriffsklärung)
 Marseillaise, Hymne der Republik Frankreich